Agar est un ensemble de bibliothèques logicielles pour les interfaces graphique. Sa composante principale, Agar-GUI, permet la réalisation d'interfaces graphiques. Agar est un logiciel libre, développé au Québec et disponible sous licence BSD.

Design 

Agar est écrit en C. Présentement, il peut aussi être utilisé à partir de C++ et Ada. Son design est basé sur le système AG Object, qui permet l'utilisation de méthodes de programmation objet, tel que l'héritage et les fonctions virtuelles. Celui-ci facilite également l'implémentation de nouveaux widgets Agar.

Les bibliothèques fournies dans la distribution d'Agar sont:

 Agar-Core (système objet, interfaces de portabilité)
 Agar-GUI (interfaces utilisateur)
 Agar-VG (dessin vectoriel)
 Agar-RG (dessin pixmap composé)
 Agar-MATH (fonctions mathématiques)
 Agar-DEV (outils de développement)

Plate-formes 

Agar-GUI peut effectuer le rendu de ses éléments graphiques soit en mode vidéo directe (via SDL), ou par OpenGL. Le mode OpenGL d'agar est conçu pour utiliser efficacement l'accélération matérielle. Agar est portable et régulièrement testé sur nombre de plates-formes, en outre FreeBSD, IRIX, Linux, MacOS Classique, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD et Windows.

Apparence 

L'apparence d'Agar-GUI est configurable.
Agar sépare le rendu des éléments cosmétiques de l'implémentation de ses widgets. Cela rend possible la personnalisation détaillée de l'apparence des divers éléments de l'interface graphique. L'utilisateur de l'application peut alors sélectionner entre différents thèmes.

Le thème par défaut d'Agar est assez générique et conçu pour la performance sous tous les modes graphiques. Des thèmes plus élaborés sont possibles en utilisant la transparence et les fonctions plus avancées en mode OpenGL.

Histoire 

Agar est en développement depuis 2002.

Versions stables

Développements futurs 

Davantage d'interfaces graphiques (tel que X11 et Quartz) sont prévues. Une meilleure prise en charge des consoles de jeu et écrans tactiles est également prévue. Un éditeur d'interfaces graphiques et des liens Perl XS sont aussi en cours de développement

Références

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Page du projet sur SourceForge

Bibliothèque logicielle
Logiciel libre sous licence BSD
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows